Bengt Nilsson – szwedzki lekkoatleta, mistrz Europy z 1954 roku
 Bengt Nilsson – szwedzki piłkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
 Bengt Nilsson – szwedzki rajdowiec
 Bengt Nilsson
 Bengt Nilsson